Béres János (1813–1873) népköltő
Béres János (1930–2022) furulyaművész, zenepedagógus
Béres János (1954) szobrászművész